Żukow – nazwa miejscowości oraz nazwisko pochodzące od rzeczownika pospolitego „żuk” (ros. жук)

Osoby 
 Aleksandr Żukow (ur. 1956) – rosyjski ekonomista i polityk
 Aleksandr Żukow – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Aleksandr Żukow (ur. 1954) – rosyjski przedsiębiorca żydowskiego pochodzenia
 Gieorgij Żukow (1896-1974) – radziecki dowódca wojskowy i polityk
 Gieorgij Siergiejewicz Żukow (ur. 1903) – radziecki generał NKWD
 Jurij Żukow (1908-1991) – radziecki dziennikarz
 Konstantin Żukow – radziecki polityk
 Michaił Żukow (ur. 1985) – rosyjski hokeista
 Ołeh Żukow (1920-2010) – ukraiński piłkarz
 Siergiej Żukow (ur. 1975) – rosyjski hokeista

Inne 
 Gieorgij Żukow – strona ujednoznaczniająca

Miejscowości w Rosji 
 Żukow – miasto w obwodzie kałuskim
 Żukow – chutor w obwodzie kurskim

Zobacz też 
 Żukowski